Святополк II:
 Святополк Изяславич — великий князь Киевский
 Святополк II — правитель Нитранского княжества в составе Великой Моравии
 Святополк II Померанский (ум. 1266) — князь Померелии